

Dylan Gambrell, född 26 augusti 1996, är en amerikansk professionell ishockeyforward som spelar för San Jose Sharks i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat på lägre nivåer för Denver Pioneers (University of Denver) i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Dubuque Fighting Saints i United States Hockey League (USHL).

Gambrell draftades i andra rundan i 2016 års draft av San Jose Sharks som 60:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Dylan Gambrell NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Dylan Gambrell hockey statistics and profile at hockeydb.com
Dylan Gambrell – player profile at The Hockey News

Spelare i San Jose Sharks
Alumner från University of Denver
Ishockeyspelare i Denver Pioneers
Spelare i Dubuque Fighting Saints (2010–)
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Amerikanska ishockeyspelare
Idrottare från Washington
Personer från Pierce County, Washington
Levande personer
Födda 1996
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2016
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft